MTV Classic puede hacer referencia a:

 MTV Classic (Estados Unidos) (1998-presente, anteriormente VH1 Smooth, VH1 Classic Rock y hasta 2016 VH1 Classic)
 MTV Classic (Reino Unido e Irlanda) (1999-presente, hasta 2010 VH1 Classic)
 MTV Classic (Australia) (2004-presente, anteriormente MuchMusic y VH1 Australia)
 MTV Classic (Italia) (2011-2015)
 MTV Classic (Polonia) (2002-2005, posteriormente VH1 Polonia)